Belasco est un nom propre.

Patronyme 

Bélasco (1927-2015), artiste peintre française ;
David Belasco (1853-1931), homme de théâtre américain ;
Jacques Belasco (1902-1973), compositeur d'origine russe ;
Jay Belasco (1888-1949), acteur américain ;
Leon Belasco (1902-1988), acteur américain d'origine russe.

Autres 
Belasco, personnage de Marvel Comics.